Чемпионат США по фигурному катанию 2010 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Соединённых штатов проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду. Во всех видах соревнования прошли в трёх квалификационных категориях: «взрослые» (), юниоры () и новички (). Медали, как и на всех чемпионатах США, вручались четырёх цветов: золото за 1-е место, серебро за 2-е, бронза третье и олово за 4-е.

По результатам чемпионата была сформирована сборная страны на Олимпийские игры в Ванкувере, чемпионат Четырёх континентов, чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров.

Турнир прошёл с 14 по 24 января 2010 года в Спокане (штат Вашингтон), в выходные дни. 13 и 14 января соревнования прошли среди мужчин и пар, а на следующей неделе, 23 и 24 января среди женщин и танцоров.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 

Чемпионаты США по фигурному катанию
2010 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
Спортивные соревнования в штате Вашингтон